Brenda Kaplan, une chanteuse américaine.

 Brenda Starr, Reporter, un comics publié par le Chicago Tribune de 1940 à 2011 ;
 , un film de Wallace Fox (1945) ;
 , un film de Robert Ellis Miller (1989), remake du précédent.